Il doppio del torneo di tennis Paris Masters 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6-4, 6(3)-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Maks Mirny (primo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2005